Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Curacoa, d'après une appellation alternative de Curaçao :

 le , une frégate de cinquième rang portant 36 canons lancée en 1809 ;
 le , une frégate à vapeur lancée en 1854 qui participe aux guerres maories ;
 le , une corvette lancée en 1878 ;
 le , un croiseur léger de  lancée en 1917. Il est coulé en 1942 lors d'une collision avec le Queen Mary.

Curacoa